Andrea Seghizzi – pittore italiano
 Cecilia Seghizzi – compositrice, pittrice e didatta italiana
 Cesare Augusto Seghizzi – compositore e direttore di coro italiano
 Michelangelo Seghizzi – vescovo cattolico italiano